Luitpoldstraße 16 ist die Adresse folgender unter Denkmalschutz stehender Gebäude:
 Luitpoldstraße 16 (Eichstätt) in Eichstätt, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Luitpoldstraße 16 (Prichsenstadt) in Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Luitpoldstraße 16 (Weißenburg) in Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern